Adam Tadeusz Wieniawski (1879-1950) – kompozytor, bratanek Henryka, Józefa i Juliana
 Henryk Wieniawski (1835-1880) – kompozytor i skrzypek, brat Józefa i Juliana
 Ignacy Wieniawski – generał major podczas Insurekcji Kościuszkowskiej
 Józef Wieniawski (1837-1912) – kompozytor i pianista, brat Henryka i Juliana
 Julian Wieniawski (1834-1912) – prozaik i komediopisarz, brat Henryka i Józefa
 Tadeusz Wieniawski (1798-1884) – lekarz